Mořan je český rodový název pro několik druhů mořanovitých ryb:

 Acanthopagrus
 Archosargus
 Chrysoblephus
 Crenidens
 Diplodus
 Diplodus annularis – mořan světlopruhý
 Diplodus sargus – mořan příčnopruhý
 Lithognathus
 Rhabdosargus
 Sparus
 Sparus aurata – mořan zlatý
 Spondyliosoma

Související články 
 pražma
 pražman